Ejército chino puede referirse a:
 El Ejército Popular de Liberación, fuerzas armadas de la  República Popular China.
 El Ejército de Tierra de la República de China, comúnmente conocida como  Taiwán.